In the Soup – film del 1914 diretto da Arthur Hotaling
 In the Soup – film del 1920 prodotto dall'Okeh Komedies
 In the Soup – film del 1936 diretto da Henry Edwards
 In the Soup –  film del 1992 diretto da Alexandre Rockwell